Adlam ist der Name von:
 Adlam (Schrift), eine afrikanische Schrift, siehe auch Unicodeblock Adlam

Adlam ist ein englischer Familienname. Namensträger sind unter anderem:
 Frank Adlam, britischer Komponist und Organist
 Richard Wills Adlam (1853–1903), Botaniker aus Johannisburg, Namensgeber mehrerer Pflanzenarten wie Ledebouria adlamii (Scilla adlamii)